

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa 
 Gołocin – przysiółek wsi Pątnów w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów 
 Gołocin - część wsi Radoszewice w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 Gołocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz